Velika nagrada Francije 1961 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 2. julija 1961.

Dirka 

|-
! 1
| 50
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 52
| 2:14:17,5
| 12
| 9
|-
! 2
| 12
|  Dan Gurney
| Porsche
| 52
| + 0,1 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 52
| + 1:01,0
| 9
| 4
|-
! 4
| 6
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 52
| + 1:10,3
| 10
| 3
|-
! 5
| 4
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 52
| + 1:41,8
| 8
| 2
|-
! 6
| 22
|  Graham Hill
| BRM-Climax
| 52
| + 1:41,9
| 6
| 1
|-
! 7
| 10
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 52
| + 3:15,4
| 13
|
|-
! 8
| 42
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 51
| +1 krog
| 15
|
|-
! 9
| 16
|  Phil Hill
| Ferrari
| 50
| +2 kroga
| 1
|
|-
! 10
| 30
|  Henry Taylor
| Lotus-Climax
| 49
| +3 krogi
| 25
|
|-
! 11
| 46
|  Michael May
| Lotus-Climax
| 48
| +4 krogi
| 22
|
|-
! 12
| 36
|  Masten Gregory
| Cooper-Climax
| 43
| +9 krogov
| 16
|
|-
! 13
| 32
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 42
| +10 krogov
| 23
|
|-
! 14
| 38
|  Ian Burgess
| Lotus-Climax
| 42
| +10 krogov
| 24
|
|-
! 15
| 18
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 40
| Pritisk olja
| 3
|
|-
! Ods
| 26
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 31
| Zavore
| 4
|
|-
! Ods
| 48
|  Willy Mairesse
| Lotus-Climax
| 27
| Motor
| 20
|
|-
! Ods
| 14
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 23
| Pregrevanje
| 17
|
|-
! Ods
| 28
|  Lucien Bianchi
| Lotus-Climax
| 21
| Pregrevanje
| 19
|
|-
! Ods
| 20
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 18
| Motor
| 2
|
|-
! Ods
| 34
|  Giorgio Scarlatti
| De Tomaso-Osca
| 15
| Motor
| 26
|
|-
! Ods
| 2
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 14
| Pritisk olja
| 14
|
|-
! Ods
| 52
|  Bernard Collomb
| Cooper-Climax
| 6
| Motor
| 21
|
|-
! Ods
| 40
|  John Surtees
| Cooper-Climax
| 4
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 24
|  Tony Brooks
| BRM-Climax
| 4
| Pregrevanje
| 11
|
|-
! Ods
| 44
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 4
| Pregrevanje
| 18
|
|-
! DNS
| 46
|  Wolfgang Seidel
| Lotus-Climax
|
| Le treniral
|
|
|-
! DNS
| T
|  Juan Manuel Bordeu
| Lotus-Climax
|
| Le treniral
|
|
|-
! WD
| 14
|  Hans Herrmann
| Porsche
|
| Dirkal Beaufort
|
|
|-
! WD
| 46
|  Olivier Gendebien
| Emeryson-Maserati
|
| Dirkal May
|
|
|-
! WD
| 54
|  Brian Naylor
| JBW-Maserati
|
| Nepripravljen dirkalnik
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1961
1961